Seznam občin departmaja Hautes-Alpes zajema 177 občin.

Hautes-Alpes